La Gauche anticapitaliste (en allemand , en italien ), abrégée GA, est une organisation politique suisse d'extrême gauche créée en  par des militants des cantons de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, de Zurich, de Bâle et du Tessin. Réunis à Zurich, ils donne naissance à ce nouveau collectif politique au niveau national.

Organisation 
La Gauche anticapitaliste édite les journaux L'Anticapitaliste et Die Bresche.

Ligne politique
La Gauche anticapitaliste a une ligne politique anticapitaliste. Elle refuse un système où des entreprises de grandes tailles font la loi. Elle prône une appropriation collective de la richesse sociale et des moyens fondamentaux de production.

Références

Voir aussi

Lien externe 

Parti politique en Suisse
Parti politique fondé en 2008
Parti politique de gauche antilibéral
Extrême gauche en Europe